Дистрито Федерал има више значења:

 Дистрито Федерал (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Дистрито Федерал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику